Pokal Vitranc je vsakoletno tekmovanje v alpskem smučanju za moške v Kranjski Gori. 

Tekmovanje za Pokal Vitranc poteka že od leta 1961. Je eno izmed najstarejših tekmovanj v tem športu in spada med tako imenovane klasične, tradicionalne prireditve, ki so vsako leto znova na sporedu tekmovanja za svetovni pokal v času, ko je smučarska sezona na vrhuncu. Prireditev je dvodnevna, tekmuje pa se v dveh disciplinah, in sicer najprej je na vrsti sobotni slalomu in nato še nedeljski veleslalom. 

Leta 1962 tekmovanja edinkrat v zgodovini sploh ni bilo predvideno. In to povsem iz banalnih razlogov in sicer zato, ker iz pisarne takratne Smučarske zveze Jugoslavije v Beogradu so preprosto pozabili poslati prijavo kranjskogorske tekme na naslov Mednarodne smučarske zveze.

Leta 2020 je tekmovanje odpadlo zaradi pandemije koronavirusne bolezni 2019.

Sicer pa je tekmovanje zaradi slabih vremenskih pogojev ali pomanjkanja snega nekajkrat odpadlo in bilo prestavljeno na druga prizorišča v tujini z ugodnejšimi pogoji.

Poleg Adelbodna in Alta Badie, vitranški veleslalom spada med tri najtežje in najprestižnejše na svetu.

Tekmovališče je v svoji zgodovini zamenjalo 4 tekmovalne poligone, vsi na istem hribu v neposredni bližini eden zraven drugega. Trenutno in dokončno lokacijo je dobila proga "Podkoren 3" (z maksimalnim naklonom 59%, tudi najstrmejša v Sloveniji) je v uporabi že od decembra 1983.

Zgodovina 
4. marca 1961 so izpeljali premierno tekmo za pokal Vitranc. Ta je bil izjemno zahteven in nevaren veleslalom, izpeljan po trasi Bukovniškega smuka (znan tudi kot "harakiri z zaletom"). Štart je bil pod vrhom Vitranca (1.552 m), cilj pa na Bukovnikovem oz. Budinekovem travniku na 1.035 m, z višinsko razliko 517 metrov in dolžino proge nekaj manj kot 2000 metrov.

10. marca 1968 so premierno gostili svetovni pokal, francoz Patrick Russel je zmagal v slalomu.

20. marca 1982, je Bojan Križaj dobil prvo tekmo za svetovni pokal na domačih tleh, še na stari progi proti bencinski črpalki, pred rekordnim številom 32.000 gledalcev, medtem ko je premagal svojega največjega rivala, legendarnega Ingemarja Stenmarka.

29.-30. januarja 1983 je stara proga "Ror-bencinska črpalka" še zadnjič gostila Pokal Vitranc, preden se je konec istega leta selil na novo progo.

1.-2. december 1983 se je tekmovanje za stalno preselilo na novozgrajeno progo "Podkoren 3", kjer Pokal Vitranc poteka še danes. Obakrat z slalomom, najprej za ženske in naslednji dan še za moške. Takrat je Slovenija prvič in edinkrat doslej v zgodovini gostila uvod svetovnega pokala zako za moške kot za ženske (katere so takrat edinkrat doslej tekmovale za Pokal Vitranc).

21. decembra 1985 je Rok Petrovič v svoji najboljši sezoni slavil tudi doma pred 30.000 gledalci.

20. decembra 1986 sta Križaj in Petrovič slavila dvojno slovensko zmago pred Stenmarkom.

Najboljša trojica po tekmah na pokalu Vitranc

Moški

Ženske 
Na uvodu sezone so tudi ženske, izjemoma in edinkrat v zgodovini, tekmovale za "Pokal Vitranc".

Nadomestne tekme 
Nobena od teh nadomestnih tekem izpeljanih v Kranjski Gori ni štela za Pokal Vitranc: 
4.3.2016 – petkov nadomestni VSL za Garmisch-Partenkirchen je zmagal Henrik Kristoffersen (NOR).
29.1.2010 – petkov nadomestni VSL za Adelboden je zmagal Ted Ligety (ZDA).
20.12.2001 – petkov nadomestni VSL za Aspen je zmagal Fredrik Nyberg (ŠVE).
8.3.2000 – nadomestni VSL za Adelboden je zmagal Christian Mayer (AVT).
6.1.1990 – sobotni nadomestni SL za Madonna di Campiglio je zmagal Jonas Nilsson (ŠVE).
3.1.1986 – nadomestni VSL za Borowez je zmagal Joël Gaspoz (FRA).

Večkratni zmagovalci
Tekmovalci z najmanj 2 zmagama pokala Vitranc.

Galerija
Slike iz prvega Pokala Vitranc iz leta 1961.

Opombe

Zunanje povezave

 Uradna spletna stran Pokala Vitranc v slovenščini in angleščini

Sklici

Alpsko smučanje
Športne prireditve v Sloveniji
Kranjska Gora
Športne prireditve, ustanovljene leta 1961
 

en:Vitranc Cup